Богомол  — багатозначний термін.

Істоти 
 Богомоли:
 Богомол звичайний
 Богомол древесний
 Орхідейний богомол
 Рак-богомол

Інше 
 Богомол Олег Вікторович (*1976) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Богомол — художній фільм 1982 року.
 Операція Богомол (Ормузька протока).
 ЗАК MANTIS — зенітний артилерійський комплекс виробництва Rheinmetall Defence.
 Mantis Bug Tracker — система відстеження помилок.